Vier Linden steht für:

 Vier Linden (Bad Kreuzen), Baumgruppe in Oberösterreich
 Geschützter Landschaftsbestandteil Vier Linden, Brilon, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Vierlinden, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Vierlinden (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen